Gorica est un toponyme qui peut désigner :

 Gorica, une ville d'Albanie ;

 Gorica, un village situé dans la municipalité de Čapljina, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gorica, un village situé dans la municipalité de Grude, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gorica, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gorica, un village situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Gorica, un village situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Gorica, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

 Gorica, une localité située dans la municipalité de Barban, comitat d'Istrie ;
 Gorica, une localité située dans la municipalité de Duga Resa, comitat de Karlovac ;
 Gorica, une localité située dans la municipalité de Rasinja, comitat de Koprivnica-Križevci ;
 Gorica, une localité située dans la municipalité de Sukošan, comitat de Zadar ;
 Gorica, une localité située dans la municipalité de Pag, comitat de Zadar ;

 Gorica, le nom slovène de la ville italienne de Gorizia, située en Frioul-Vénétie Julienne ;

 Gorica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Danilovgrad ;

 Gorica, un faubourg de Belgrade, la capitale de la Serbie ; il est situé dans la municipalité de Čukarica ;

 Gorica, une localité située dans la commune de Puconci ;
 Gorica, une localité située dans la commune de Črnomelj ;
 Gorica, une localité située dans la commune de Krško ;
 Gorica, une localité située dans la commune de Moravče ;
 Gorica, une localité située dans la commune de Radovljica.

Voir aussi 

 Velika Gorica, une ville de Croatie du Comitat de Zagreb ;
 Mala Gorica en Croatie
 Nova Gorica en Slovénie
 Ivančna Gorica en Slovénie
 Gorice (page d'homonymie)